Авдими (Авдима; אבדימי; также Авдимос, Авудми — от  — «счастливый») — имя многих палестинских амораев, которые были известны также в Вавилонии; в вавилонском Талмуде имя чаще всего употребляется в сокращённой форме — Дими.

 Авдими бар-Хама бар-Хаса (?) — персонаж вавилонского талмуда.
  (III—IV века) — палестинский аморай 3-го поколения.
 Авдими Нахота (IV век) — палестинский аморай.
 Авдими Сепфорийский (V век) — палестинский аморай.

Примечания 

Амораим